Kendlspitze steht für folgende Berge der Granatspitzgruppe, Tirol:

 Hintere Kendlspitze
 Vordere Kendlspitze